Тенескалко има више значења:

 Тенескалко, Ла Сеиба (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тенескалко (Мистла де Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тенескалко (Тлакилпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику